Codex Vaticanus ist die Bezeichnung für eine Reihe von Handschriften der vatikanischen Bibliothek:

 Codex Vaticanus Graecus, verschiedene griechische Handschriften
 Codex Vaticanus Latinus 3864, Corpus mehrerer Schriften, die dem Historiker Sallust zugeschrieben wurden, siehe Appendix Sallustiana
 Codex Vaticanus 3738, Codex Vaticanus A, siehe Codex Ríos
 Codex Vaticanus Reginensis Latinus 124 von Rabanus Maurus, siehe De laudibus sanctae crucis #Die vatikanische Handschrift Reginensis latinus 124